Die U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2009 war die zehnte Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft für U21-Junioren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 11. bis 19. April 2009 im PYC Club in Pune in Indien statt.

Der Chinese Zhang Anda wurde durch einen 5:1-Sieg im Finale gegen den Thailänder Noppon Saengkham Asienmeister und qualifizierte sich damit für die Main Tour 2009/10.

Modus 
Die 23 teilnehmenden Spieler wurden in vier Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2009
U21 Asienmeisterschaft
Sportveranstaltung in Pune
Billardturnier in Indien